Martin Štěpánek (né le  à Ústí nad Labem, en Tchécoslovaquie aujourd'hui République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace qui évolue au poste de défenseur.

Biographie 

Štěpánek commence sa carrière en 1993. En 2000, il remporte la médaille d'or avec la République tchèque lors du championnat du monde de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1993-1994 || HC Slovan Ústí nad Labem || 1.liga ||  || 6|| 7|| 13||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1994-1995 || HC Kladno|| Extraliga|| 40|| 3|| 3|| 6|| 0|| || || || || 
|-
| 1995-1996 || HC Kladno|| Extraliga|| 31|| 3|| 11|| 14|| 10|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1996-1997 || HC Chemopetrol Litvínov|| Extraliga|| 47|| 2|| 7|| 9|| 6|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1996-1997|| HC Chemopetrol Litvínov || EHL|| 6|| 2|| 1|| 3|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1997-1998 || HC Chemopetrol Litvínov|| Extraliga|| 48|| 3|| 9|| 12|| 20|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1998-1999 || HC Chemopetrol Litvínov|| Extraliga|| 45|| 2|| 12|| 14|| 22|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1998-1999|| HC Chemopetrol Litvínov|| EHL|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1999-2000 || Lukko Rauma|| SM-liiga|| 52|| 6|| 9|| 15|| 24|| 4|| 0|| 0|| 0|| 13
|-
| 2000-2001|| HIFK|| SM-liiga|| 56|| 1|| 13|| 14|| 12|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2001-2002 || HC Ambri-Piotta|| LNA|| 44|| 3|| 15|| 18|| 30|| || || || || 
|-
| 2002-2003 || HC Ambri-Piotta|| LNA || 42|| 3|| 4|| 7|| 18|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 56|| 0|| 9|| 9|| 49|| 15|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2004-2005 || Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 25|| 0|| 7|| 7|| 6|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006 ||HC Lasselsberger Plzeň|| Extraliga|| 41|| 0|| 1|| 1|| 32|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006 || Malmö Redhawks|| Allsvenskan|| 10|| 1|| 1|| 2|| 4|| || || || || 
|-
| 2006-2007 || HC Kladno|| Extraliga|| 50|| 5|| 3|| 8|| 70|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008 || HC Kladno|| Extraliga|| 49|| 1|| 3|| 4|| 40|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2008-2009 || SG Pontebba|| Série A|| 18|| 0|| 3|| 3|| 16|| || || || || 
|-
| 2008-2009 || HC Havířov|| 1.liga|| 16 || 0 || 0 || 0 || 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || HC Děčín|| 2.liga|| 5 || 0 || 2 || 2 || 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || HC Alleghe|| Série A|| 34|| 0|| 5|| 5|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || HC Děčín|| 2.liga|| 17|| 2|| 5|| 7|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || HC Litomerice || 1.liga|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

En équipe nationale 

| 2000 || République tchèque || Championnat du monde || 9|| 2|| 1|| 3|| 10

Références 

Naissance en avril 1971
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi
Joueur du HC Kladno
Joueur du HC Litvínov
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du HIFK
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du HC Plzeň
Joueur des Malmö Redhawks
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du HC Alleghe
Joueur de la SG Pontebba
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Ústí nad Labem
Naissance en Tchécoslovaquie